Leonardo da Vinci (1452–1519) olasz polihisztor
Zene
 Da Vinci, portugál együttes
 Da Vinci, norvég együttes
 Da Vinci, német együttes
egyéb
 Da Vinci, televízióadó